Jacques Stockman
René Stockman
Dr. Baxter Stockman
Harry Stockman
Alex Stockman
Edgard Stockman

Zie ook
Stockmann
Amedeus Stockmans
Bernaert Stockmans
Petrus Stockmans
Pieter Stockmans